Sant'Agata peut se référer à :

Toponyme 
 Sant'Agata, une frazione de la commune italienne de Villanova sull'Arda, dans la province de Plaisance, région d'Émilie-Romagne.
 Sant'Agata li Battiati, une commune italienne de la province de Catane dans la région Sicile.
 Sant'Agata del Bianco, une commune de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre.
 Sant'Agata Bolognese, une commune italienne de la province de Bologne dans la région Émilie-Romagne.
 Sant'Agata di Esaro, une commune italienne de la province de Cosenza dans la région Calabre.
 Sant'Agata Feltria, une commune italienne de la province de Rimini, dans la région Émilie-Romagne. 
 Sant'Agata Fossili, une commune italienne de la province d'Alexandrie dans la région Piémont.
 Sant'Agata de' Goti, une commune italienne de la province de Bénévent dans la région Campanie.
 Sant'Agata di Militello, une commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile.
 Sant'Agata sul Santerno, une commune italienne de la province de Ravenne dans la région Émilie-Romagne.
 Sant'Agata di Puglia, une commune italienne de la province de Foggia dans la région des Pouilles.

Églises

Rome 
 L'église Sant'Agata dei Goti est une église romaine.
 L'église Sant'Agata in Trastevere est une église romaine

Catane 
 Le Duomo di Sant'Agata est la cathédrale et le principal édifice religieux de la ville de Catane en Sicile
 L'église delle Badìa di Sant'Agata est une église de Catane 
 L'Église Sant'Agata alla Fornace est une église de Catane

Voir aussi